

Топоніми 
 Сюрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Сюрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
Сюрі, Окінава

Інше 
Замок Сюрі — замок в місті Наха, Окінава, Японія.